David Bellion (Paris, 27 de novembro de 1982) é um futebolista profissional francês. Atacante, milita no Red Star Paris.

Carreira 
Bellion começou sua carreira no AS Cannes, em 1999 e logo se transferiu ao Sunderland.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Naturais de Paris
Senegaleses de ascendência francesa